Seznam naselij v Sloveniji, imena na L.

Seznam

Viri
 

L